Николай Петрович Векуа (, ) — грузинский советский учёный-математик. Академик Академии наук Грузинской ССР (1960).

Биография 
В 1937 году окончил физико-математический факультет Тбилисского государственного университета.

После окончания университета был назначен директором Ахутинской средней школы.

С 1941 года работал в Институте математики Академии наук Грузинской ССР. В 1948—1951 годах был первым деканом механико-математического факультета Тбилисского государственного университета. В 1963 году возглавил кафедру теоретической механики ТГУ. В 1977 году назначен директором Тбилисского математического института Академии наук Грузинской ССР.

Научные исследования посвящены теории аналитических функций, сингулярным интегральным и дифференциальным уравнениям и их приложениям в математической физике.

В 1960 году был избран академиком Академии наук Грузинской ССР.

Жил в Тбилиси, ул. Пекинская, 2.

Награды 
1983 — орден Дружбы народов
1975 — Государственная премия Грузинской ССР
1966 — Заслуженный деятель науки Грузинской ССР
1966 — орден «Знак Почёта»

Литература

Примечания

Ссылки 
 ბიოგრაფიული ლექსიკონი — ნიკოლოზ ვეკუა  — საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

Математики СССР
Математики Грузии
Заслуженные деятели науки Грузинской ССР